Adolphe Colrat (né en 1955), haut fonctionnaire français ;
 Maurice Colrat de Montrozier (1871-1954), homme politique français ;
 Pascal Colrat (né en 1969), artiste photographe et affichiste.

 .